Voici la liste des planètes mineures numérotées de 357001 à 358000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 357001 à 358000

357001-357100

357101-357200

357201-357300

357301-357400

357401-357500

357501-357600

357601-357700

357701-357800

357801-357900

357901-358000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000